André Fernandes
 André Fernandes (jornalista)
 André Fernandes (músico)
 André Fernandes Gavinho
 André Fernandes de Moura
 André Fernandes de Sousa

Desambiguações de antropônimos